Fandom – sottocultura formata dalla comunità di appassionati che condividono un interesse comune in un qualche fenomeno culturale
 Fandom – servizio di web hosting
 Fandom – album dei Waterparks del 2019
 The Fandom – film documentario del 2020 diretto da Ash Kreis, Eric Risher